Holm (Kreis Pinneberg), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Holm (Noord-Friesland), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
De Holm, een buurt in de gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen
Holm (Denemarken), een plaats in de Deense gemeente Sønderborg
Holm (Halmstad), een plaats in de Zweedse gemeente Halmstad
Holm (Sundsvall), een plaats in de Zweedse gemeente Sundsvall

Personen
Benn Q. Holm, een Deense schrijver
Brian Holm, een Deense wielrenner
Claus Holm, een Duits acteur
Ian Holm, een Engelse film- en theateracteur
Lasse Holm, een Zweedse zanger
Michael Holm, een Duitse zanger en producer
Stefan Holm, een Zweedse atleet